Signé Furax : feuilleton radiophonique en cinq saisons, écrit par Pierre Dac et Francis Blanche, diffusé sur les ondes en 1951, puis de 1956 à 1960,  et repris en bande dessinée dans France-Soir
 Signé Furax : film réalisé par Marc Simenon, sorti sur les écrans en 1981, adapté de la seule  du feuilleton ci-dessus (Le Boudin Sacré)

Voir aussi 

 DJ Furax (Alexandre Schippers) : disc jockey belge
 Papa furax (« Je suis furieux jaune » au Québec ; « I Am Furious Yellow ») :  de la saison 13 de la série télévisée d'animation Les Simpson